Мукасей — еврейская фамилия означающая буквально «просеивающий муку». Появилась среди евреев населявших Российскую империю.

Известные носители 
 Мукасей, Анатолий Михайлович (род. 1938) — советский кинооператор, сын М. И. Мукасея и Е. И. Мукасей.
 Мукасей, Елизавета Ивановна (1912—2009) — советская разведчица, жена М. И. Мукасея.
 Мукасей, Майкл (род. 1941) — американский юрист и политик, генпрокурор США (2007—2009).

Примечания